Перший етап Кубка світу з біатлону 2021—2022 відбувся в шведському Естерсунді (27 листопада — 28 листопада 2021 року).

Таблиця призових місць 
Медальний залік 1-го етапу Кубка світу

Розклад змагань

Підсумки

Індивідуальна гонка серед жінок

Індивідуальна гонка серед чоловіків

Спринт серед жінок

Спринт серед чоловіків 

Нотатка: В таблицях наведено тільки перші 5 місць.

Примітки

Посилання 
Підсумки першого етапу Кубка світу на офіційному сайті IBU 

1-й етап